Scoliciosporum är ett släkte av lavar. Scoliciosporum ingår i familjen Scoliciosporaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scoliciosporum